Ел Валамо има више значења:

 Ел Валамо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Валамо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику